Четвертаково — село в Нижегородской области России.
 Четвертаково — село в Сумской области Украины.